Мамонова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Мамонова, Зоя Николаевна (более известна под фамилией Маркачёва; род. 1945) — советская российская шашистка.
 Мамонова, Ината Дмитриевна (1935—2010) — советский и российский учёный.
 Мамонова, Марина Викторовна (род. 1960; в замужестве — Цвигун, именовала себя «Мария Дэви Христос») — журналистка, одна из руководителей «Белого братства».
 Мамонова, Татьяна Арсеньевна (род. 1943) — советская диссидентка, журналистка, поэтесса и писательница, феминистка.Мамонова — деревня в Каргапольском районе Курганской области.

 См. также 
 Мамонова дача